Il singolare del torneo di tennis BH Tennis Open International Cup 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Ricardo Mello che ha battuto in finale Alexandre Simoni 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Alexandre Simoni (finale)
 Mario Ančić (semifinali)
 Denis Golovanov (quarti di finale)
 Martin Lee (primo turno)

 Ricardo Mello (Campione)
 Arvind Parmar (primo turno)
 Gouichi Motomura (quarti di finale)
 Daniel Melo (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

BH Tennis Open International Cup 2002